DAL je lahko:

 Društvo arhitektov Ljubljane (DAL)
 neposredna algebrska logika (ang. DAL)